Nadejda Sergueïevna Allilouïeva (en ), née le  à Tiflis et morte le  à Moscou, fut la deuxième épouse de Joseph Staline.

Biographie 
Nadejda est la plus jeune enfant du révolutionnaire russe Sergueï Allilouïev, électricien employé des chemins de fer, et de sa femme Olga Fedorenko, une Allemande. La famille vit dans le Caucase.

. Il s'est échappé de Sibérie et a trouvé refuge chez son père Sergueï ; vers cette époque, Staline sauva sa future épouse de la noyade. En 1917, Staline vient vivre quelque temps auprès de la famille Allilouïev.

Après la révolution, Nadejda travaille comme dactylo dans le bureau de Vladimir Ilitch Lénine, ainsi qu’au commissariat du peuple aux nationalités de Staline.

En 1919, de retour de Tsaritsine où elle avait accompagné Staline dans la bataille, leurs noces furent célébrées. Staline a alors 41 ans. Il s'est marié une première fois en 1906 à Ekaterina Svanidze, qui est morte de la tuberculose ou du typhus en 1907 et avec qui il a eu un fils, Iakov Djougachvili.

Nadejda et Staline ont deux enfants : 
 Vasili, né en 1921, qui deviendra général dans l'armée de l'air soviétique,
 Svetlana, née en 1926, qui s'enfuira aux États-Unis en 1967, où elle publiera ses mémoires.

Pendant que Staline dirige l'URSS, Nadejda vit au Kremlin, d'où elle ne sort presque jamais, sauf pour assister aux cours de l’Académie d’industrie. Lors de la dékoulakisation, elle commence à contester les décisions de son mari, incitée à la fois par les conflits que le problème rural déclenche à l’Académie, et par les confidences de Nikolaï Boukharine et Avel Enoukidzé, opposés à Staline sur ce point. Elle s’oppose également à Staline lorsque ce dernier commence à s’attacher à Beria, qu’elle voit immédiatement comme un  qu’elle ne veut pas revoir mettre les pieds chez elle.

Circonstances de sa mort 
Elle se suicida le soir de la célébration du  de la révolution d'Octobre. Durant le grand dîner donné à cette occasion, Staline flirta avec une jeune convive, ce qui rendit Nadejda folle de jalousie. Elle fit tout pour provoquer son mari, comme danser avec son parrain Avel Enoukidzé, séducteur notoire de ballerines mineures, et ainsi attirer son attention sur elle mais rien ne se passa et Staline resta indifférent, ce qui exaspéra Nadejda. Plus tard durant ce même repas, Staline aurait proposé de porter un toast pour fêter l'anéantissement des , mais Nadedja refusa par provocation de lever son verre ; son mari la bombarda de cigarettes et de pelures d’orange pour obtenir une réaction, sans succès.  lui aurait lancé Staline par colère.  aurait répondu Nadedja. Sur ce, elle se retira, suivie de Polina Molotova. Après avoir discuté avec son amie des flirts insupportables de Staline et s’être vu faire la morale sur son manque d’esprit de parti , elle finit par se calmer et rentra finalement dans sa chambre. Elle écrivit ensuite une lettre à Staline,  selon sa fille Svetlana, puis alla s'étendre sur son lit.

Sa femme de chambre rentra la première dans la pièce le lendemain et découvrit sa maîtresse dans une mare de sang, un pistolet Mauser offert par son frère Pavel à ses côtés. Prise de peur, elle ne réveilla pas Staline dormant à quelques mètres de là, mais contacta les proches présents à la célébration de la nuit précédente, mais ces derniers ne surent pas comment annoncer cela au  Vojd. Finalement, Staline entra lui-même dans la chambre et un de ses camarades, sûrement Grigory Ordjonikidze lui dit . Staline, découvrant la lettre laissée par sa femme, en fut blessé et choqué. Selon le neveu de Staline, cet épisode .

Le suicide de la deuxième femme de Staline fut caché à la population russe pendant environ 60 ans. Afin d’éviter que son suicide puisse être vu comme une protestation politique envers son mari, on annonça au peuple qu'elle avait succombé à une appendicite. Elle eut droit à des obsèques nationales (chose rare), mais fut enterrée dans la plus stricte intimité au cimetière de Novodevitchi, selon sa volonté. Incapable de parler, son époux confia son oraison funèbre à Lazare Kaganovitch.

Une pièce de théâtre de Jean Reinert, jouée en France en 2012, reprend le fil de la fin de sa vie : Nadiejda, L’œil du souffleur, 2012.

Beata de Robien consacre plusieurs chapitres à la femme de Staline dans sa biographie La malédiction de Svetlana basée sur les documents d’archives russes et le témoignage de Svetlana Allilouïeva.

Vie privée et familiale 
De visage ovale, belle mais pas selon les critères communs,  était sans humour et égocentrique, souvent froide, hystérique ou déprimée, et notoirement jalouse ; sa propre famille la qualifia de . Sa propre mère la qualifiait d’idiote pour les scènes de jalousie publiques, accompagnées de grands cris, qu’elle faisait à Staline. Elle considérait pourtant parfois l’effet des charmes de son mari avec indulgence, et savait se montrer affectueuse avec lui et leurs enfants, dont elle se souciait de l’avenir. Staline voyait  comme une baba et elle remplissait souvent ce rôle. Elle nuançait toutefois cette affection d’une sévérité marquée : elle ne complimenta jamais sa fille Svetlana, contestait l’habitude de Staline de gâter leurs enfants, et, selon leur nounou, se désintéressait de ces derniers — au profit de ses études selon Svetlana. Elle était également une bolchevique pure et dure, , et était une des rares personnes proches de Staline capable de l’influencer. Elle essayait de ne pas se contenter de l’ombre de son mari mais d’avoir un travail séparé : après avoir fait de l’agitprop, elle reprit des études à l’Académie d’industrie, qu’elle ne put mener à terme du fait de son suicide.

D’après son dossier médical, conservé par Staline après sa mort, elle était atteinte d’une maladie psychiatrique, une schizophrénie d’après sa fille, de problèmes gynécologiques depuis un avortement en 1926, et d’une malformation cardiaque. À cela venaient s’ajouter fatigue chronique, angines à répétition et arthrite. Peu avant son suicide, elle affirma , signe d’une forte dépression que les tensions liées à la collectivisation n’arrangeait certainement pas. Elle se vit prescrire de la caféine, que Staline soupçonna, à juste titre, d’aggraver son état mental.

Son mariage avec Staline était fait de hauts et de bas : ils étaient tous deux de caractère difficile et, bien que ce dernier l’aimât sincèrement et tendrement, et fut anéanti par sa mort, il était souvent accaparé par le travail et son caractère instable n’arrangeait rien. De plus, il ne parvenait pas à gérer les troubles psychologiques de sa femme, et le harcèlement dont il faisait parfois l’objet de sa part. Cette situation mena à une relation en dents de scie, tantôt brutale, tantôt chaleureuse. De fait, leur correspondance écrite fait état d’une relation qui pouvait également être passionnée : Staline recevait souvent de sa « Tatochka » livres et photos et en reçut un jour un pardessus, cette dernière craignant qu’après ses vacances au sud, il puisse attraper froid . De son côté, Staline lui envoyait photographies de vacances et des citrons, qu’il prenait plaisir à cultiver. Vers la fin, les tensions augmentaient. Même si leurs difficultés conjugales existaient déjà avant, la connaissance que Nadia avait de l’état du pays jetait de l’huile sur le feu : en une occasion, Nadia jeta à la figure de son mari . Staline confia à Khrouchtchev qu’il lui arrivait de s’enfermer dans une pièce pendant que Nadia hurlait et tambourinait à la porte : .

Une partie de la famille de Nadia fit partie un temps des proches de Staline, avant d’être décimée au fil des ans. Il s’agit de :
 Pavel Allilouïev, son frère, commissaire de l’Armée rouge, marié à Génia Allilouïeva, actrice et mère de Kira ;
 Anna Redens, sa sœur aînée, mariée à Stanislas Redens, tchékiste.

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes

Source

Articles connexes 
 Première dame de la Russie

Épouse d'un chef d'État soviétique
Personnalité féminine russe
Bolchevik
Naissance dans le gouvernement de Tiflis
Naissance à Tbilissi
Naissance en septembre 1901
Décès en novembre 1932
Décès à 31 ans
Suicide par arme à feu
Suicide en Russie
Personnalité inhumée au cimetière de Novodevitchi
Famille de Joseph Staline
Suicide par arme à feu dans le cœur
Décès à Moscou
Décès en RSFS de Russie